Lebus steht für:
 Lebus, Stadt im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Amt Lebus, Amt im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Bistum Lebus, Bistum der römisch-katholischen Kirche
 Domkapitel Lebus, Organ aus Lebuser Domkanonikern
 Hochstift Lebus, geistliches Territorium im Heiligen Römischen Reich
 Land Lebus, Gebiet an der mittleren Oder
 Landkreis Lebus, Landkreis in Brandenburg
 Woiwodschaft Lebus, polnische Woiwodschaft

Lebus ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold von Lebus († nach 1191), Bischof von Lebus

 Gaudentius von Lebus († nach 1180), Bischof von Lebus
 Heinrich I. von Lebus († nach 1244), Bischof von Lebus
 Johann I. von Lebus († 1302/1305), Bischof von Lebus

 Nanker von Lebus († nach 1248), Bischof von Lebus

 Volmirus von Lebus († 1284), Bischof von Lebus